Список замков, расположенных на территории Чехии. Это список избранных замков, т.е. список неполный.

Прага, столичный город

Среднечешский край

Южночешский край

Пльзенский край

Карловарский край

Устецкий край

Либерецкий край

Краловеградецкий край

Пардубицкий край

Край Высочина

Южноморавский край

Оломоуцкий край

Моравско-Силезский край

Злинский край

Ссылки 
 CZECH REPUBLIC — Manors, Castles, Historical Towns
 Замки Чехии
 Замки и грады Чехии

Замки Чехии
Чехия